Prodan ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Prodan (* ~1956), ukrainische Badmintonspielerin
 Andrea Prodan (* 1961), italienischer Schauspieler
 Ciprian Prodan (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Daniel Prodan (1972–2016), rumänischer Fußballspieler
 Danijel Prodan, kroatischer Dichter
 David Prodan (1902–1992), rumänischer Historiker
 Ionela Prodan (* 1947), rumänische Musikerin
 Iuliu Prodan (1875–1959), rumänischer Botaniker
 Jurij Prodan (* 1959), ukrainischer Politiker
 Luca Prodan (1953–1987), italienisch-schottischer Musiker und Komponist
 Michail Prodan (1912–2002), rumänischer Forstwissenschaftler
 Oksana Prodan (* 1974), ukrainische Unternehmerin und Politikerin
 Tiberiu-Aurelian Prodan (* 1954), rumänischer Politiker